Ћурковица може бити:

 Ћурковица (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ.
 Ћурковица (Сурдулица), насељено место у општини Сурдулица.